Karlik kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Nunatak Karlik,

Tjeckien 

 Karlík, ort, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar